Ramecourt kan syfta på:
 Ramecourt, Pas-de-Calais
 Ramecourt, Vosges